Hans Olsen (1885–1969) – duński kolarz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1912 r.
 Hans Olsen (1886-1976) – duński szermierz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1912 r.